Финал Кубка европейских чемпионов 1986 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1985/86, 31-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 7 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В матче встретились румынская «Стяуа» и испанская «Барселона».

Отчёт о матче 
Вратари отразили шесть из восьми послематчевых пенальти: два — Уррутикоэчеа и все четыре — Дукадам.

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1985/1986

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1986
Кубок европейских чемпионов
Май 1986 года
Лига чемпионов 1986
Лига чемпионов 1986
Международные спортивные соревнования в Севилье
Международные соревнования по футболу в Испании
События 7 мая
Спорт в Испании в 1986 году
Спорт в Румынии в 1986 году